Die Canadian Lawn Tennis Championships 1939 fanden vom 17. bis 24. Juni beim Windsor Tennis Club in Windsor statt. Bei den Herren gewann der US-Amerikaner Morey Lewis das Einzel und zusammen mit seinem Landsmann Frank Froehling auch das Doppel. Beide Spieler waren von der Turnierleitung noch nachträglich in den schon laufenden Wettbewerb aufgenommen worden.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Windsor Daily Star, Ausgaben vom 16. und 19. bis 26. Juni 1939, und weitere zeitgenössische kanadische Zeitungen

Tennisturnier in Windsor (Ontario)
Tennisturnier 1939